Батак () — община в Болгарии. Входит в состав Пазарджикской области. Население составляет 7479 человек (на 21.07.05 г.). Площадь территории общины 677,2 км².

Административный центр общины в городе Батак. Кмет общины Батак — Петыр Крумов Паунов (Болгарская социалистическая партия (БСП)) по результатам выборов 2007 года.

Состав общины 
В состав общины входят следующие населённые пункты:
 Батак
 Нова-Махала
 Фотиново

Примечания 

Общины Пазарджикской области